Le US Clay Court 2009 est un tournoi de tennis professionnel masculin joué sur terre battue à Houston du 6 au 12 avril.

Faits marquants 
 Lleyton Hewitt remporte le tournoi en simple en s'imposant en finale face à Wayne Odesnik. Il gagne son  ATP en simple.
 En double, Bob Bryan et Mike Bryan s'imposent en finale face à Jesse Levine et Ryan Sweeting. Ils remportent le tournoi pour la seconde fois après leur titre en 2007. Il s'agit du  en double pour Bob et du  pour Mike.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Résultats en double

Têtes de série

Tableau final

Articles connexes 
 Saison 2009 de l'ATP
 Tournoi de tennis US Clay Court

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

Houston
ATP 2009
2009 au Texas
Tennis aux États-Unis en 2009
Tennis en avril 2009